Auditorium San Rocco ad Adria
 Auditorium San Rocco a Carpi
 Auditorium San Rocco a Grignano Polesine
 Auditorium San Rocco a Senigallia